‎
 Cézac (Gironde)
 Cézac (Lot)